In Darmstadt gibt es 31 verschiedene Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.

f.f. = farbenführend, wenn nicht angegeben = farbentragend; v.u. = von unten gelesen

Ehemalige Verbindungen

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 131–134.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006, SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.
 Technische Hochschule Darmstadt (Hrsg.), Studentenschaft der Technischen Hochschule (Hrsg.): Hochschulführer Darmstadt, Darmstadt  1922, S. 91 ff
 Technische Hochschule Darmstadt (Hrsg.), Studentenschaft der Technischen Hochschule (Hrsg.): Hochschulführer Darmstadt, Darmstadt  1924, S. 44 ff
 Technische Hochschule Darmstadt (Hrsg.), Studentenschaft der Technischen Hochschule (Hrsg.): Hochschulführer Darmstadt, Darmstadt  1925, S. 135 ff
 Technische Hochschule Darmstadt (Hrsg.), Studentenschaft der Technischen Hochschule (Hrsg.): Hochschulführer Darmstadt, Darmstadt  1927, S. 71 ff
 Technische Hochschule Darmstadt (Hrsg.), Studentenschaft der Technischen Hochschule (Hrsg.): Hochschulführer Darmstadt, Darmstadt  1929, S. 98 ff
 Technische Hochschule Darmstadt (Hrsg.), Studentenschaft der Technischen Hochschule (Hrsg.): Hochschulführer Darmstadt, Darmstadt  1931, S. 101 ff

Einzelnachweise 

!
Darmstädter Verbindungen